Friedrich-Ebert-Straße steht für:
 Friedrich-Ebert-Straße (Bremen)
 Friedrich-Ebert-Straße (Bremerhaven)
 Friedrich-Ebert-Straße (Hannover), Teil der Bundesstraße 6
 Friedrich-Ebert-Straße (Kassel)
 Friedrich-Ebert-Straße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-West
 früherer Name der Georg-Schwarz-Straße in Leipzig-Leutzsch
 Friedrich-Ebert-Straße (Mönchengladbach)
 Friedrich-Ebert-Straße (Potsdam)
 Friedrich-Ebert-Straße (Weimar)
 Friedrich-Ebert-Straße (Wuppertal)

 Eiche in der Friedrich-Ebert-Straße, siehe Liste der Naturdenkmale in Wörrstadt

Siehe auch:

 Ebertstraße
 Friedrich-Ebert-Allee